Englewood puede ser referido a:
Englewood (California)
Englewood (Colorado)
 Englewood (RTD), estación de tránsito en Englewood (Colorado)
Englewood (Florida)
Englewood (Chicago), Illinois
Englewood (Kansas)
Englewood (Nueva Jersey)
Englewood Cliffs (Nueva Jesey)
Englewood (Ohio)
Englewood (Pensilvania)
Englewood (Tennessee)
West Englewood (Chicago), Illinois